Zawody łucznicze w ramach światowych wojskowych igrzyskach sportowych organizowane są przez Międzynarodową Radę Sportu Wojskowego (CISM) w interwale czteroletnim dla sportowców-żołnierzy, zadebiutowały na 6. Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 2015 w koreańskim Mungyeongu. Dyscyplina ta jest obecnie na dotychczasowych igrzyskach wojskowych.

Edycje

Klasyfikacja medalowa

Polscy medaliści w łucznictwie

Zobacz też 
 Polscy medaliści letnich igrzysk wojskowych
 Polska na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
 Światowe wojskowe igrzyska sportowe

Przypisy

Bibliografia 
 
 

 
Światowe wojskowe igrzyska sportowe